
Tugdual, Tudgual, Tudgwal, Tudwal, Tudual, Tudal en Tual is een Bretonse voornaam en kan verwijzen naar:

Voornaam 
 Tugdual (voornaam)

Personen 
 Tugdual van Tréguier, Rooms-Katholieke heilige, die wordt beschouwd als een van de zeven heilige stichters van Bretagne;
 Tugdual van Saint-Dolay, orthodoxe heilige.

Literatuur 
 Tugdual, een serie van Anne Plichota en Cendrine Wolf.

Toponiem
Saint-Tugdual, gemeente in het Franse departement Morbihan